Змагання з легкої атлетики в бігові на 5000 метрів серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 відбуваються 17 і 20 серпня на Олімпійському стадіоні Жоао Авеланжа.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад змагань

Час місцевий (UTC−3).

Результати

Попередні забіги 

У фінал виходять по п'ять перших спортсменів з кожного забігу (Q), а також шестеро найшвидших серед решти учасників(q).

Забіг 1

Забіг 2

Фінал

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Чоловіки
Чоловіки